«Кривенька качечка» — українська народна казка.
 «Кривенька качечка» — анімаційний фільм 1992 року студії Укранімафільм.